Il geografo, dipinto del 1640-1646 dal pittore spagnolo Diego Velázquez.
Il geografo, dipinto del 1668 realizzato dal pittore olandese Jan Vermeer.
Il geografo, dipinto del 1872 realizzato dal pittore belga Henri Jean Augustin de Braekeleer.